Artykuł dotyczy sezonu 2016 wyścigów International V8 Supercars Championship. Rozpoczął się on rundą na torze w Adelajdzie, a zakończył po 14 rundach i 29 wyścigach w Sydney na ulicznym torze wokół kompleksu olimpijskiego. Początkowo sezon był zaplanowany na 15 rund, jednak runda zaplanowana na ulicznym torze w malezyjskim Kuala Lumpur została odwołana.

Tytuł mistrzowski zdobył po raz pierwszy w karierze Shane Van Gisbergen. W klasyfikacji Pirtek Enduro Cup również najlepszy okazał się Shane Van Gisbergen, który w parze z Alexandre Prématem zdobył najwięcej punktów w trzech rundach długodystansowych.

Kalendarz

Lista startowa

Wyniki i klasyfikacja

Uwagi 

Punkty przyznawane są kierowcom którzy przejechali dystans minimum 75% wyścigu i przejechali ostatnie okrążenie. Większość weekendów wyścigowych odbywała się w formacie jednego wyścigu w sobotę i jednego w niedzielę (po 150 punktów dla zwycięzcy). Wyjątkiem były rundy w Adelaide (dwa krótsze wyścigi w sobotę - po 75 punktów dla zwycięzcy i jeden dłuższy w niedzielę - 150 punktów dla zwycięzcy) i Pukekohe (cztery krótsze wyścigi - po 75 punktów dla zwycięzcy) oraz rundy długodystansowe Sandown i Bathurst z jednym wyścigiem. W każdej rundzie było maksymalnie 300 punktów do zdobycia.

Przypisy

Bibliografia 
 Archiwum wyników na stronach natsoft.com.au 

2016
2016 w sportach motorowych
2016 w Australii
2016 w Nowej Zelandii